Раменский, Владимир:

 Раменский, Владимир Александрович (1927—2017) — советский и российский художник.
 Раменский, Владимир Николаевич (1935—1981) — ленинградский самодеятельный поэт, автор стихов и текстов песен.